Konstantinos Iosifidis (Vyroneia, 14 de janeiro de 1952) é um ex-futebolista e diretor esportivo grego que atuava como defensor.

Carreira 
Konstantinos Iosifidis defendeu a Seleção Grega de Futebol, na histórica presença na Euro 1980.

Ligações Externas 
Perfil em Fifa.com 

Jogadores da Eurocopa de 1980
Jogadores da Seleção Grega de Futebol